Ши́ловка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шиловка — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Шиловка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шиловка — хутор в Ейском районе Краснодарского края.
 Шиловка — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Шиловка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Шиловка — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Шиловка — село в Горноуральском округе Свердловской области.
 Шиловка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Шиловка — деревня в Умётском районе Тамбовской области, упразднена в 1991 г.
 Шиловка — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Шиловка — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Шиловка — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Шиловка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Шиловка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Шиловка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Шиловка — село в Решетиловском районе Полтавской области.

Реки 
 Шиловка (приток Разварни) — в Московской области.
 Шиловка (приток Патрушихи) — в Свердловской области.
 Шиловка (приток Ямбарки) — в Свердловской области.
 Шиловка (приток Пышмы) — в Свердловской области.
 Шиловка (приток Иши) — в Республике Алтай.

